Austria:
 Reidling – szczyt

Zobacz też:
 Sitzenberg-Reidling